Уошито:

 Уошито () — горный хребет в США.
 Уошито () — округ в штате Арканзас, США.
 Уошито () — округ в штате Оклахома, США.
 Уошито () — приход в штате Луизиана, США.
 Уошито () — река в США, приток Блэк-Ривера.
 Уошито () — река в США, приток Тексомы.